Можвай:

 Можвай — деревня в Завьяловском районе Удмуртии
 Можвай — починок в Завьяловском районе Удмуртии
 Можвай — ликвидированная станция узкоколейной железной дороги